Mužská čtyřhra Los Cabos Open 2016 probíhala v první polovině srpna 2016 a to paralelně s Letními olympijskými hrami. Do deblové soutěže loscaboského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. .

Vítězem čtyřhry se stal nenasazený pár 30letých Indů složenou z Purava Radži a Divije Šarana, kteří za 1:42 hodin ve finále zdolali izraelsko-britskou dvojici Jonatan Erlich a Ken Skupski po zvládnutých koncovkách obou setů 7–6 a 7–6. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a po Claro Open Colombia 2013 získali druhou společnou trofej. Erlich se Skupskim společně odehráli první turnaj na okruhu ATP Tour. Zatímco Izraelec odešel z deblového finále poražen poosmnácté, Skupski tak dohrál popáté.

Nasazení párů 
  Marcel Granollers /  Feliciano López (odstoupili)
  Robert Lindstedt /  Ajsám Kúreší (1. kolo)
  Mariusz Fyrstenberg /  Mate Pavić (čtvrtfinále)
  Pablo Carreño Busta /  Andrés Molteni (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Los Cabos Open
ATP World Tour 2016